

Persone 
 Knud Bastrup-Birk – calciatore danese, difensore
 Lars Bastrup – ex calciatore danese, attaccante
 Ulla Bastrup – ex calciatrice e allenatrice di calcio danese
 Wayne Bastrup – attore e musicista statunitense